Васи́лий Тито́в: Титов, Василий Николаевич (род. 1960) — председатель совета директоров «Норильского никеля».
 Титов, Василий Петрович (?—1821) — генерал-майор, участник войн против Наполеона.
 Титов, Василий Поликарпович (ок. 1650 — ок. 1715) — русский певчий и композитор.
 Титов, Василий Фёдорович (1911—1945) — Герой Советского Союза.